Белла Шепард (; род. 17 декабря 2001, Мичиган, США) — американская актриса, наиболее известная по ролям Элис Харгрейв в сериале «Девушка по имени Джо» и роль Джеки Родригес в сериале «На канатах».

Биография 
Белла Шепард — актриса из Лос-Анджелеса, Калифорния. Родом из Мичигана, она получила свою первую роль в кино от режиссёра Сэма Рэйми после того, как её бабушка прислала её снимок на кастинг для фильма «Оз: Великий и Ужасный». В 2018 году получила роль Элис Харгрейв в сериале «Девушка по имени Джо». В 2019 году получила роль Джеки Родригес в сериале «На канатах» и роль во втором сезоне «Две Стороны». В 2022 году получила главную роль в сериале «Волчья стая» от создателя сериала Волчонок — Джефф Дэвис, где она сыграет роль Блэйк.

Фильмография

Примечания